

Fumetti 
 Conrad – striscia a fumetti
 Conrad – protagonista dell'omonima striscia a fumetti
 Conrad – personaggio di Berserk

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Conrad – città della Contea di Grundy, Iowa
 Conrad – città della Contea di Pondera, Montana

Onomastica 
 Conrad – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Corrado

Musica 
 Conrad – singolo di Sohn del 2016

Persone 

 Demian Conrad (1974) – designer svizzero
 Charles Conrad (1930-1999) – astronauta statunitense
 Charles Magill Conrad (1804-1878) – politico statunitense
 Chris Conrad, propr. Christopher Andrew Conrad (1970) – attore statunitense
 David Conrad (1967) – attore statunitense
 Didier Conrad (1959) – fumettista francese
 Ernst Conrad (1858-1930) – giurista e magistrato tedesco
 Franz Conrad von Hötzendorf (1852-1925) – Capo di Stato Maggiore dell'Imperial regio Esercito austro-ungarico
 Jason Hawes Conrad (1971) – fondatore di The Atlantic Paranormal Society (TAPS)
 Jimmy Conrad (1977) – ex calciatore statunitense
 Joseph Conrad (1857-1924) – scrittore e navigatore polacco naturalizzato britannico
 Kent Conrad (1948) – politico statunitense
 Lars Conrad (1976) – nuotatore tedesco
 Lauren Conrad (1986) – personaggio televisivo, attrice e stilista statunitense
 Lawrence Conrad – (1949) – storico e accademico britannico
 Michael Conrad (1925-1983) – attore statunitense
 Natalja Conrad – schermitrice ucraina
 Pam Conrad (1947-1996) – scrittrice statunitense 
 Robert Conrad, nato Konrad Robert Falkowski (1935-2020) – attore e regista statunitense
 Scott Conrad (1944) – montatore statunitense
 Steve Conrad (1968) – sceneggiatore e regista statunitense
 Tony Conrad (1940-2016) – violinista, compositore e artista statunitense
 William Conrad (1920-1994) – doppiatore, attore e regista statunitense

Pagine correlate
 Konrad
 Konrads